A categoria 81 kg masculino do Campeonato Mundial de Judô ocorreu no dia 29 de agosto.

Medalhas

Resultados

Grupo A
Primeira rodada das lutas

{{16TeamBracket-Compact-NoSeeds-Byes
| RD1=Segunda rodada
| RD2=Quartas de final
| RD3=Semifinal
| RD4=Final

| team-width=130
| score-width=20

| RD1-team01= Victor Penalber
| RD1-score01=100
| RD1-team02= Josateki Naulu
| RD1-score02=000

| RD1-team03=

Grupo B
Primeira rodada das lutas

Grupo C
Primeira rodada das lutas

Grupo D
Primeira rodada das lutas

Final

Repescagem

Referências
Tabela Oficial

Campeonato Mundial de Judô de 2013